Johannes Bernardus Theodorus Hugenholtz (1859-1922), dominee in Ammerstol, vader van onderstaande
 Johannes Bernardus Theodorus Hugenholtz (1888-1973), dominee te Axel, zoon van bovenstaande
 Hans Hugenholtz, autocoureur